Le championnat d'Algérie de football 1968-1969 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 12 équipes.

Le CR Belcourt remporte son troisième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le  et se termine le . Le MC Alger et la JS Djidjelli sont les deux promus de  en début de saison.

Le CR Belcourt remporte le championnat et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1970. Il s'agit de la première participation algérienne à la C1 africaine. Le CRB remporte également la Coupe d'Algérie en battant en finale l'USM Alger, deuxième de D2 et qui accède en Nationale I en compagnie de la JS Kabylie.

Enfin, l'ASM Oran et le MC Saïda, présents en D1 depuis sa création en 1964, sont relégués pour la première fois en Nationale II.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) Match rejoué (raison ?), score initial (2-2) buts pour le NAHD : Sahraoui , Kebaili  et pour l'USMBA : Zerouk Cheikh , Maloufi 

 MCA-NAHD (1-1) sur le terrain (but de Aouar pour le NAHD et Zerroug pour le MCA). Match gagné par le MCA sur tapis vert à la suite de la participation de Aouar (NAHD) suspendu. 

(*) USMBA-CRB, match retard joué le .

 ESG-RCK match retard joué le .

NB: lors du match MCO-USMAn, le gardien de Annaba Doudou Ali a participé au match à l'âge de 41 ans 10 mois et 19 jours (né le 05/01/1927...le jour du match le 24/11/1968)

NB : Le match NAHD/MCO est un match retard joué le .
Le match ASMO/MCA s'est arrêté à la  en raison d'un terrain impraticable à la suite de fortes pluies. Le match a été rejoué le  et terminé sur le score 1-0 pour l'ASMO.

 USMAn/CRB: match reporté sur la demande du CRB en raison de la blessure des joueurs internationaux Abrouk et Salmi lors du match Algérie/Santos. Le match a été joué le .

 CRB/ESG ..match retard joué le .

 MCO/MCA ...match retard joué le .
 RCK/CRB ...match retard joué le .

Meilleurs buteurs

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe d'Algérie de football 1968-1969
 Championnat d'Algérie de football D2 1968-1969
 Championnat d'Algérie de football D3 1968-1969

Championnat d'Algérie de football
Football en 1968
Football en 1969